Солонецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Солонецкое сельское поселение — входит в Воробьёвский район Воронежской области
 Солонецкое сельское поселение — входит в Нижнеудинский район Иркутской области
 Солонецкое сельское поселение — входит в Обливский район Ростовской области